Benelli puede referirse a varios artículos:
 Benelli Armi, fabricante de armas de fuego italiano;
 Benelli Q.J, fabricante de motocicletas italiano;
Giovanni Benelli, cardenal de la iglesia católica ;
Sem Benelli, dramaturgo italiano.